Sícul individu del poble dels sículs, antic poble sicilià
 Sícul o székely pertanyent a una ètnia de parla hongaresa del sud-est d'Hongria
 Biografies:
 Sícul (cognom)
 Publi Cloeli Sícul, tribú amb potestat consular el 378 aC 
 Quint Cloeli Sícul (censor), censor el 378 aC
 Quint Cloeli Sícul (cònsol), cònsol el 498 aC 
 Tit Cloeli Sícul, tribú amb potestat consolar el 444 aC